

Cinema 
 Senza tregua (Hard Target) – film del 1993 diretto da John Woo
 Senza tregua 2 (Hard Target 2) – film del 2016 diretto da Roel Reiné
 Senza tregua  – film del 2003 diretto da Marco Pozzi

Letteratura 
 Senza tregua (Dishonor Among Thieves) – romanzo di Spencer Dean, n. 780 de Il Giallo Mondadori 	
 Senza tregua: la guerra dei GAP  – libro di Giovanni Pesce del 1967
 Senza tregua (No Deals, Mr. Bond) – romanzo di John Gardner del 1987
 Senza tregua (When Gravity Fails) – romanzo di George Alec Effinger del 1987
 Senza tregua (Relentless) – romanzo di Dean Koontz del 2009

Musica 
 Senza Tregua  – tournée di Renato Zero
 Senza tregua/Perdoniamoci così  – 45 giri di Paola Guidotti e i Brothers del 1967
 Senza tregua  – primo album degli Atrox del 1984
 Senza tregua  – singolo dei Rimozionekoatta del 2000

Politica 
 Senza tregua  – giornale online del Partito Comunista

Televisione 
 Senza tregua  – episodio di Holly e Benji